Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2018/19 enthält alle Spieler, die in der dänischen Schachliga mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der eingesetzten Spieler war nicht beschränkt. Während der Skakklubben Evans mit neun eingesetzten Spielern auskam, spielten beim Team Xtracon Køge 18 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 129 Spieler zum Einsatz, von denen 36 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Martin Percivaldi (Team Xtracon Køge) mit 8,5 Punkten aus 9 Partien. Je 7,5 Punkte aus 9 Partien erreichten Mads Hansen, Nicolai Kvist Brondt (beide Team Nordea Skanderborg) und Erik Søbjerg (Århus Skakklub/Skolerne). Mit Jon Ludvig Hammer, Aryan Tari, Eduardas Rozentalis, Johan Salomon, Erik Zude (alle Team Xtracon Køge), Tavs Bjerre (Team Nordea Skanderborg) und Karsten Rasmussen (Århus Skakklub/Skolerne) erreichten sieben Spieler 100 %, von diesen spielte Rozentalis sechs Partien, Hammer und Zude je zwei, Tari, Salomon, Bjerre und Rasmussen je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2018), ist die Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2018; BUL = Bulgarien, DEN = Dänemark, FAI = Färöer, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISL = Island, ITA = Italien, LTU = Litauen, NOR = Norwegen, SCO = Schottland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Team Xtracon Køge

Team Nordea Skanderborg

Århus Skakklub/Skolerne

Hillerød Skakklub

Brønshøj Skakforening

Jetsmark Skakklub

BMS Skak

Skakklubben Nordkalotten

SK 1968 Århus

Skakklubben Evans

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2018
Schach 2019